Wyspa Słodowa we Wrocławiu (ulica)
 Wyspa Słodowa